Легио́н ():
 Римский легион — основная организационно-хозяйственная единица в древнеримском войске.
 Легион — название многих структурных единиц армий, организаций и других объединений людей и вымышленных существ.
 Легион — именование демонов, изгнанных Иисусом Христом из человека в Гадаре.
 Легион (неведий) — в кириллической системе счисления число  либо число .
 Легион (биология) — дополнительный таксономический ранг, используемый в классификации млекопитающих МакКенны и Белл.

Искусство и культура 
 «Легион» — стихотворный цикл Николая Туроверова о службе в Иностранном легионе (1945).
 «Легион» — российская рок-группа.
 «Легион» () — постапокалиптический боевик с Полом Беттани в главной роли (США, 2010).
 Legion — альбом дэт-метал-группы Deicide (1992).
 Legion — дополнение к игре World of Warcraft (2016).
 Легион (Дэвид Чарльз Хэллер) — персонаж комиксов Marvel Comics.
 «Легион» — супергеройский телесериал телеканала Fox (2017—2018).

Спорт 
 «Легион» — российский футбольный клуб из Махачкалы.
 «Легион» — эстонский футбольный клуб из Таллина.
 «Легион-2» — прежнее название эстонского футбольного клуба «Динамо» из Таллина.
 «Легион-2» — казахстанский баскетбольный клуб из Алма-Аты.

См. также 
 Легионер (значения)

 Арабский легион (значения)
 Армянский легион (значения)
 Восточный легион (значения)
 Еврейский легион (значения)
 Иностранный легион (значения)
 Португальский легион (значения)
 Украинский легион (значения)
 Чёрный легион (значения)